UCI World Tour 2016 var den sjette udgave af UCI World Tour. Den indeholdte 27 endags- og etapeløb i Europa, Australien og Canada. Sammenlignet med 2015, var Polen Rundt flyttet fra august til juli, og Eneco Tour fra august til september.

Løb

Hold

UCI World Team 
Holdene som er registreret som World Team har ret og pligt til at deltage i alle World Tour-løb. 18 hold fik tildelt World Team-licens for 2016-sæsonen. Alle som havde World Team-licens i 2015 fik fornyet licens. Derudover blev Team Dimension Data for Qhubeka (tidl. MTN-Qhubeka) opgraderet fra professionelt kontinentalhold.

UCI Professionelle kontinentalhold 
Udover World Teams kan arrangørerne invitere (almindeligvis 2-8) professionelle kontinentalhold.

Rangering

Pointberegning 
Der gives point for samlede placering og placering på enkeltetaper. Holdenes og nationernes rangering er baseret på pointene på deres fem bedste ryttere. Kun ryttere på World Tour-niveau kan tage point. Nationsranglisten udgør grundlag for udregning af hvor mange ryttere hvert land kan stille til start i VM i landevejscykling.

Individuelt 

Ryttere med lige pointsum rangeres først efter antal sejre i World Tour-løb, derefter antal andenpladser, tredjepladser, osv.

Nationer

Hold

Referencer

Eksterne henvisninger 
www.uciworldtour.com